Hot Sauce Committee Part Two — восьмой и последний студийный альбом американского рэп-трио Beastie Boys, выпущенный в конце апреля — начале мая 2011 года. Первоначально его планировалось выпустить 15 сентября 2009 года под названием Hot Sauce Committee, Pt. 1, как первую часть дилогии. Но после того как у Адама Яуха (MCA) был обнаружен рак горла, релиз альбома отложили. Два года спустя вышла только вторая часть, и не ясно, окончательно ли музыканты отказались от выпуска первой.

Об альбоме 
«Lee Majors Come Again» была выпущена в качестве первого сингла с альбома в 2009 году. Вторым синглом в июле 2009 года стала версия песни «Too Many Rappers», записанная при участии рэпера Nas. Она заняла 93-е место в американском хит-параде Billboard Hot 100 и была номинирована на премию «Грэмми» в категории «Лучшая рэп-песня, исполненная дуэтом или группой». В данное издание была включена переработанная версия композиции. Следующий сингл «Make Some Noise» вышел в апреле 2011 года и добрался до седьмой строки в чарте Alternative Songs. 21 апреля был презентован получасовой промофильм Fight For Your Right (Revisited), в котором снялись множество голливудских звёзд. 23 апреля прошла презентация альбома в Медисон-сквер-гарден.

Hot Sauce Committee Part Two получил положительные отзывы от большинства музыкальных критиков и имеет рейтинг 84 балла из 100 на сайте Metacritic. В США за первую неделю было продано 128 000 экземпляров, и диск дебютировал на втором месте в Billboard 200. В Великобритании он занял девятое место.

Список композиций 
Слова и музыка всех песен — Beastie Boys; дополнительный текст на «Too Many Rappers» — Nasir Jones, на «Don’t Play No Game That I Can’t Win» — Santi White.
 «Make Some Noise» — 3:30
 «Nonstop Disco Powerpack» — 4:09
 «OK» — 2:49
 «Too Many Rappers» [New Reactionaries Version] (featuring Nas) — 4:51
 «Say It» — 3:25
 «The Bill Harper Collection» — 0:24
 «Don’t Play No Game That I Can’t Win» (featuring Santigold) — 4:11
 «Long Burn the Fire» — 3:33
 «Funky Donkey» — 1:56
 «The Larry Routine» — 0:30
 «Tadlock’s Glasses» — 2:19
 «Lee Majors Come Again» — 3:43
 «Multilateral Nuclear Disarmament» — 2:54
 «Here’s a Little Something for Ya» — 3:08
 «Crazy Ass Shit» — 1:56
 «The Lisa Lisa/Full Force Routine» — 0:49

 Бонус-треки подарочного издания
 17. «Pop Your Balloon» — 3:00
 18. «B-Boys in the Cut» — 2:33
 19. «Make Some Noise» (Passion Pit Remix) (pre-order bonus download) — 3:09

 Бонус-треки японского издания
 17. «Make Some Noise» (Cornelius Remix) — 3:01

Участники 
 Mike D — вокал, ударные
 Ad-Rock — вокал, гитара
 MCA — вокал, бас-гитара и контрабас
 Money Mark — клавишные
 Mix Master Mike — тёрнтейблизм
 Beastie Boys — продюсирование, звукорежиссура, художественное руководство

Чарты

Примечания 

Альбомы Beastie Boys
Альбомы США